Rohan kan avse:

 Rohan (Midgård) – ett land som förekommer i J.R.R. Tolkiens trilogi Härskarringen
 Rohan, Morbihan – en kommun i departementet Morbihan i Bretagne

Släkt
 Huset Rohan, en släkt vars ursprung var i Rohan i Bretagne
 Victoire de Rohan (1743–1807), en fransk hovdam
 Louis de Rohan (1734–1803), en fransk kardinal
 Marie de Rohan, hertiginna av Chevreuse (1600–1679), en fransk hovdam, adelsdam och politiker
 Marie Isabelle de Rohan (1699–1754), en fransk hovdam
 Anne de Rohan-Chabot (1648–1709), en fransk titulärvasall, hovdam och adelsdam
 Marie Louise de Rohan (1720–1803), en fransk hovdam

Förnamn
 Rohan Marley (1972–), en jamaicansk reggaemusiker
 Rohan Ricketts (1982–), en engelsk fotbollsspelare